Нежилово се може односити на:
 Нежилово (Чашка), насеље у општини Чашка, Северна Македонија
 Нежилово (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија